Василий Рязанов:
 Рязанов, Василий Георгиевич (1901—1951) — генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза.
 Рязанов, Василий Николаевич (в монашестве Ефрем; 1817—1891) — русский священнослужитель, епископ РПЦ, епископ Пермский и Соликамский.